Кабра-дель-Камп () — муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Камп. Занимает площадь 27,03 км². Население — 1146 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
  Informació sobre el municipio
  Página personal de David Gavaldà i Guivernau

Муниципалитеты Таррагоны